Il detentore del titolo Andy Murray è stato sconfitto nei quarti di finale da Sam Querrey.

Andy Murray, Rafael Nadal e Novak Đoković erano in lotta per il primo posto del ranking mondiale, ma la sconfitta di Nadal al quarto turno e il ritiro di Novak Đoković nei quarti hanno permesso a Murray di mantenere la vetta.

In finale Roger Federer ha sconfitto Marin Čilić con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Andy Murray (quarti di finale)
  Novak Đoković (quarti di finale, ritirato)
  Roger Federer (campione)
  Rafael Nadal (quarto turno)
  Stan Wawrinka (primo turno)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Marin Čilić (finale)
  Dominic Thiem (quarto turno)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  Alexander Zverev (quarto turno)
  Tomáš Berdych (semifinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (quarto turno)
  Lucas Pouille (secondo turno)
  Gaël Monfils (terzo turno)
  Gilles Müller (quarti di finale)

  Jack Sock (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (quarto turno)
  Feliciano López (primo turno, ritirato)
  Nick Kyrgios (primo turno, ritirato)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Richard Gasquet (primo turno)
  John Isner (secondo turno)
  Sam Querrey (semifinale)
  Albert Ramos-Viñolas (terzo turno)
  Steve Johnson (terzo turno)
  Mischa Zverev (terzo turno)
  Fabio Fognini (terzo turno)
  Juan Martín del Potro (secondo turno)
  Karen Chačanov (terzo turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)

Qualificati 

  Simone Bolelli (secondo turno)
  Stefanos Tsitsipas (primo turno)
  Taylor Fritz (primo turno)
  Peter Gojowczyk (secondo turno)
  Andrej Rublëv (secondo turno)
  Alexander Ward (primo turno)
  Andrew Whittington (primo turno)
  Lukáš Rosol (secondo turno)

<li>  Illja Marčenko (primo turno)
<li>  Daniel Brands (primo turno)
<li>  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
<li>  Ruben Bemelmans (terzo turno)
<li>  Christian Garín (primo turno)
<li>  Sebastian Ofner (terzo turno)
<li>  Stefano Travaglia (primo turno)
<li>  Nicolás Jarry (primo turno)

Lucky Loser 

  Aleksandr Bublik (primo turno)

Wildcard 

  Márton Fucsovics (primo turno)
  Tommy Haas (primo turno)
  Brydan Klein (primo turno)

<li>  Cameron Norrie (primo turno)
<li>  Denis Shapovalov (primo turno)
<li>  James Ward (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2017